Heuet ist:

 eine alte deutsche Bezeichnung für den Monat Juli

Heuet ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Heuet (1892–1979), französischer Leichtathlet
 Stéphane Heuet (* 1957), französischer Comiczeichner und Autor